Viktor Viacheslavovitch Pantchenko () (né le  en URSS) est un joueur de football russe. Il est le père de Kirill Pantchenko

Il est connu pour voir fini meilleur buteur du championnat de Russie en 1993 avec 21 buts inscrits pour le Kamaz Naberejnye Tchelny.

Biographie 

Viktor Panchenko est connu pour détenir le record du plus grand nombre de buts inscrits en un match de championnat russe par un seul joueur. En effet, il inscrit cinq buts lors d'un match contre le Spartak Vladikavkaz le .

Après avoir fini sa carrière, Pantchenko devient un agent de joueurs.

Statistiques

Liens externes 
  
 

Footballeur soviétique
Footballeur russe
Entraîneur russe de football
Joueur du Dinamo Stavropol
Joueur du FK Tioumen
Joueur du FK Metallourg Lipetsk
Joueur du Tchernomorets Novorossiisk
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Kamaz Naberejnye Tchelny
Naissance en RSFS de Russie
Naissance dans le kraï de Stavropol
Naissance en mai 1963